
Termin -{LX}- ima više značenja.

 Lipoksin, oznaka leka
 Luks, SI jedinica zа iluminaciju